Nigel Alexander Dawes, född 9 februari 1985 i Winnipeg, Manitoba, är en kazakisk-kanadensisk ishockeyspelare som spelar för Barys Astana i KHL. Han valdes av New York Rangers i femte rundan i 2003 års NHL-draft som 149:e spelare totalt.

Nigel Dawes har spelat för NHL-klubbarna New York Rangers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Atlanta Thrashers och Montreal Canadiens.

2005 vann han JVM-guld med Kanada.

Statistik

Externa länkar
Nigel Dawes - nhl.com

Referenser 

Kazakiska ishockeyspelare
Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1985
Spelare i New York Rangers
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Atlanta Thrashers
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Barys Astana
Levande personer
Män
Spelare i Kootenay Ice
Idrottare från Winnipeg
Kazakiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft